Аар ()

Топонимы
 Аар — устаревшее название реки Аре в Швейцарии.
  — швейцарский горный массив.

Прочее
 ААР — в радиокоммуникации тип антенны.

См. также 
 Ар (значения) | Ааре (значения)

Примечания